Гейд () — фамилия.

Носители фамилии 
 Гейд, Лина — британский гоночный инженер.
 Гейд, Эриель (род. 1997) — американская киноактриса.